Иван Васильевич Прохватилов (5 мая 1907 — 1978) — капитан 2-го ранга, водолаз-разведчик. Во время Великой Отечественной войны командовал Ротой особого назначения Балтийского флота (полное название — Рота особого назначения разведотдела штаба Балтийского флота, РОН РОШ КБФ), являющейся прообразом современных спецслужб ВМФ. После войны принимал участие в развитии водолазного дела.

Биография

Довоенные годы 
Родился в деревне Лосёвка Ахтырского уезда Харьковской губернии (ныне  Сумской области). Учился в церковно-приходской школе. За драку был выгнан из второго класса. В 1925 году начал работать шахтером в Донбассе. В 1927—1929 годах служил во флоте, после окончания службы поступил в Балаклавский водолазный техникум. В 1932 году по окончании техникума тяжелый водолаз ЭПРОНа Прохватилов был назначен старшиной водолазной станции во Владивостокский порт на строительство гидротехнических сооружений. 

Принимал участие в подрыве скалы возле острова Сахалин для освобождения севшего на мель парохода «Сталинград». Участвовал в спасении парохода «Кузнец Лесов» в Южно-Китайском море. Участвовал в строительстве подводной части пирсов во Владивостоке и в Совгавани (Ванино). В 1938 году И. В. Прохватилов успешно сдает экзамены в Высшее военно-морское училище им М. В. Фрунзе.

Служба во время Великой Отечественной войны 
Согласно приказу наркома ВМФ от 11 августа 1941 года при разведотделе Балтийского флота была сформирована «Рота особого назначения» (РОН) в составе 146 человек, укомплектованная командирами и водолазами, получившими специальную подготовку в Военно-морской медицинской академии и подразделениях ЭПРОНа. Командиром роты был назначен лейтенант Иван Васильевич Прохватилов. Одним из военнослужащих роты был старшина второй статьи Василий Фадеевич Чихарин.

Особенно эффективными операциями РОН были Ладожский десант, подрыв построенной немцами пристани в Петергофе, уничтожение катеров итальянской 10-й флотилии MAS в районе Стрельны, подъем секретных материалов с немецкой подводной лодки U-250, потопленной морским охотником «МО-103» под командованием А. Коленко, операция на заводе «Пишмаш». Прохватилов был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда». Был дважды ранен.

В 1945 году РОН была расформирована.

Послевоенное время 
С 1946 по 1951 годы И. В. Прохватилов работает водолазным специалистом аварийно-спасательного отдела на Балтике. В 1951 году был назначен начальником лаборатории специального назначения в водолазный отдел 11-го Института ВМФ (ныне 40 ГНИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ). Лаборатория работала над созданием водолазного снаряжения особого назначения («ВСОН»). Для этого снаряжения был создан регенеративный бесследный водолазный аппарат разведчика («ВАР-52»), который позволял скрытно ходить и работать под водой на небольших глубинах в течение 10 часов. Вскоре И. В. Прохватилов по болезни уходит в запас, переехав в деревню Черново Ленинградской области.

Умер зимой 1978 года, от болезни сердца. Об И. В. Прохватилове были написаны несколько книг, в том числе П. И. Капица «В море погасли огни».

См. также 
 Экспедиция подводных работ особого назначения

Примечания 

Моряки Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Подводники СССР
Акванавты
Члены КПСС
Похороненные в Гатчинском районе
Сотрудники ЭПРОН